Außenpolitischer Nachrichtendienst (APN) war von Herbst 1953 bis September 1956 eine Bezeichnung für die Hauptabteilung XV (Auslandsnachrichtendienst) des Staatssekretariats für Staatssicherheit bzw. (ab 1955) des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR.

Zuvor firmierte dieser Nachrichtendienst unter der Bezeichnung Institut für wirtschaftswissenschaftliche Forschung (IWF). Aufgrund des Übertritts des IWF-Abteilungsleiters Gotthold Krauss am 4. April 1953 in den Westen und den daraus folgenden Strafverfolgungsmaßnahmen im Rahmen der „Aktion Vulkan“ in der Bundesrepublik Deutschland wurde das IWF enttarnt und als Hauptabteilung XV in das Staatssekretariat für Staatssicherheit (SfS) eingegliedert. 1956 wurde daraus die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) gebildet.

Leiter der Hauptabteilung XV (Außenpolitischer Nachrichtendienst) war Markus Wolf, der zuvor bereits ab Ende 1952 das IWF geleitet hatte.

Siehe auch 
 Hauptverwaltung Aufklärung
 Institut für wirtschaftswissenschaftliche Forschung

Weblinks 
 documentArchiv.de Abkürzungsverzeichnis für Institutionen in der SBZ und DDR

Einzelnachweise 

Nachrichtendienstliche Organisation (DDR)
Gegründet 1953
Aufgelöst 1956